Кармазин (не путать с фамилией Карамзин): (укр : Кармазін, Кармазин)

Фамилия 
 Кармазин, Александр Васильевич (1913—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Кармазин, Виктор Витальевич (род. 1936) — советский горный инженер.
 Кармазин, Виталий Иванович (1912—2002) — советский учёный в области горного дела, инженер-металлург.
 Кармазин, Владимир (1956—2014) — советский пловец в ластах.
 Карма́зин, Роман Александрович (род. 1973) — российский боксёр-профессионал.
  (1901—1970) — словацкий государственный деятель немецкого происхождения, глава немецкой общины, коллаборационист.
  (1930—2013) — австрийский исследователь рынка.
 Кармазин, Юрий Анатольевич (1957—2022) — украинский политик, юрист, депутат Верховной Рады Украины ІІ, ІІІ, IV и VI созывов.
 Кармазина, Раиса Васильевна (род. 1951) — российский политик и государственный деятель, депутат Государственной Думы.

Разное 
 Кармазин (кармуазин, азорубин, Е122; ; англ., нем., фр.: asorubine) — пищевая добавка, краситель, а также сам цвет этого красителя.

См. также 
 Карамзин (значения)